Saint-Jans-Cappel  (en neerlandès Sint-Janskappel) és un municipi francès, situat a la regió dels Alts de França, al departament del Nord, que forma part de la Westhoek. L'any 2006 tenia 1.465 habitants. Limita amb Bailleul, Méteren, Boeschepe, Berthen i Heuvelland.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del districte de Dunkerque